Виктор Одинцов:
 Одинцов, Виктор Петрович (1876—1938) — российский офтальмолог, основатель отечественной научной школы, автор учебного руководства по глазным болезням.
 Одинцов, Виктор Федосеевич (1936—1994) — советский футболист, тренер.